Ishockey vid olympiska vinterspelen 1932 spelades i Lake Placid i delstaten New York i USA den 4–13 februari 1932. Det var det sjätte världsmästerskapet, som då var gemensam turnering. Kanada blev för sjätte gången i rad världsmästare och fjärde gången i rad olympiska mästare. Endast fyra landslag deltog: silvermedaljörerna USA, bronsmedaljörerna Tyskland och Polen, som slutade på fjärdeplats.

Medaljfördelning

Resultat

Matcher

Referenser

Noter 

  Officiell rapport

Ishockey vid olympiska vinterspelen 1932
Ishockeysäsongen 1931/1932
Sportevenemang i delstaten New York
1932